Siegler bezeichnet:

 jemanden, der eine Urkunde mit seinem Siegel versieht, siehe Siegel

Eigenname
 Haus Siegler, ein Gebäude in Bouxwiller

Familienname
 Robert Siegler (1934–2019), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent und Objektkünstler
 Robert S. Siegler (* 1949), US-amerikanischer Psychologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Sigler